Lekeleka ist der Name der Inseln
 Lekeleka (Haʻapai), Haʻapai, Tonga
 Lekeleka (Vavaʻu), Vavaʻu, Tonga